Gérôme est une variante orthographique rare de Jérôme.

Nom de famille
Gérôme est un nom de famille notamment porté par : 
Jean-Léon Gérôme (1824-1904), peintre et sculpteur français ;
 Jean Leon Gerome Ferris (1863-1930), peintre et sculpteur américain ;
Auguste Clément Gérôme (1857-1919), général français ;
Raymond Gérôme (1920-2002), acteur belge ;
Madeleine Gérôme (1920-1996), comédienne française.

Prénom
Gérôme est un prénom notamment porté par :
 Gérôme Branquart (né en 1980), hockeyeur sur gazon français ;
 Gérôme Pouvreau (né en 1983), grimpeur français.

Autres

 Munster-géromé pour le fromage de munster.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom